

Musica 
  Nude – album dei Camel del 1981
  Nude – album dei Dead or Alive del 1989
  Nude – album dei VAST del 2004
  Nude – singolo dei Radiohead del 2008

Pagine correlate 
 Nudità